Шнурки () — посёлок в Славянском районе Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 94 человека. Почтовый индекс — 84167. Телефонный код — 626. Код КОАТУУ — 1424256505.

Местный совет 
84162, Донецька обл., Слов’янський р-н, смт. Черкаське, вул.1 Травня,3, тел. 62-12-26

Ссылки 
 Шнурки на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Славянского района (Донецкая область)